Badeborner Weg steht für:

 Badeborner Weg (Quedlinburg), Straße in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Badeborner Weg (Radisleben), Straße in Radisleben, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Badeborner Weg 4 (Quedlinburg), ehemalige Zuckerfabrik
 Badeborner Weg 16 (Quedlinburg), ehemaliges Umspannwerk
 Schlachthof Quedlinburg (Badeborner Weg 2), ehemaliger Schlachthof
 Gebrüder Dippe AG Hof IV (Badeborner Weg 11 a–d), Gebäudekomplex in Quedlinburg